Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Scott Humphries che hanno battuto in finale Kevin Kim e Jim Thomas 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Rick Leach (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (Campioni)

 Stephen Huss /  Glenn Weiner (quarti di finale)
 Mark Merklein /  Eric Taino (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2003